Turnus, Aeneas ellenfele
 Turnus, római költő